Скид Роу може да се отнася за:
 Скид Роу, ирландска рок група
 Скид Роу, американска рок група